Малая Таврежка — название рек:

Россия 
 Малая Таврежка (приток Тавреньги) — река.
 Малая Таврежка (приток Шенчуги) — река.